Semampir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Semampir (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,49), 
 Desa Semampir (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,67), 
 Desa Semampir (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,81), 
 Kecamatan Semampir, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Semampir (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 109,87), 
 Kelurahan Semampir, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Semampir (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,76, long 111,05), 
 Desa Semampir (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar